Ykskoivu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ykskoivu (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Ykskoivu (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar